Huvelin ist der Familienname folgender Personen:

Eugène Huvelin (1742– 1828), französischer Zisterzienser und Klostergründer
Henri Huvelin (1830– 1910), französischer Priester